Listes de volcans :

 Listes de volcans sur Terre ;
 
 Liste de volcans sous-marins ;
 
 Liste de volcans extraterrestres ;
 
 Liste de volcans fictifs.